Кири́лл Гора́циевич Геворгя́н (род. 8 апреля 1953 года) — российский дипломат и юрист, судья с 2015, а с 2021 вице-президент Международного суда ООН. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла. Муж актрисы Марины Неёловой.

Биография 
В 1975 г. окончил МГИМО МИД СССР, факультет международного права. Владеет французским и английским языками.

С 1975 года в системе МИД. Занимал различные дипломатические должности в Центральном аппарате Министерства и за рубежом.
 1987 — 1992 гг. — начальник отдела Департамента международного права МИД СССР.
1992 — 1993 гг. — заместитель директора Правового департамента МИД России.
1993 — 1997 гг. — советник Посольства Российской Федерации во Франции.
 1997 — 2003 гг. — заместитель директора Правового департамента МИД России.
 20 августа 2003 — 5 ноября 2009 гг. — Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Нидерландов и, по совместительству, Постоянный представитель в Организации по запрещению химического оружия в Гааге.
 16 декабря 2009 — 1 февраля 2015 гг. — директор Правового департамента МИД России, одновременно в 2012 — 2015 гг. член Комиссии международного права ООН.
 C 6 февраля 2015 г. — судья Международного суда OOH.
С 8 февраля 2021 г. — вице-президент Международного суда ООН. 
Вице-президент Российской ассоциации международного права. Автор ряда публикаций по международному праву. Непосредственно участвовал в разработке многочисленных многосторонних договоров и других международных документов: Римский статут Международного уголовного суда (вместе с Правилами процедуры и доказывания).

Семья 
Женат, имеет двух дочерей. Жена — народная артистка РСФСР Марина Неёлова.

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (5 августа 2002) — за активную и плодотворную дипломатическую деятельность на направлении СНГ.
 Орден Почёта (11 февраля 2008) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю безупречную дипломатическую службу.
 Орден Дружбы (29 октября 2010) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу, заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных кадров.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (20 сентября 2011) — за активную работу по защите интересов Российской Федерации.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (8 октября 1998)
Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (25 августа 2004)
Чрезвычайный и полномочный посол (29 августа 2007)

Примечания

Ссылки 
 Геворгян Кирилл Горациевич на сайте МИД РФ
 Биография на сайте Международного суда

Главы департаментов МИД России
Дипломаты России
Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Нидерландах
Члены Комиссии международного права
Судьи Международного суда ООН
Юристы России
Юристы-международники